Bukova kan syfta på följande platser:

Bosnien och Hercegovina 

 Bukova Gora (samhälle), Federationen Bosnien och Hercegovina,

Tjeckien 

 Buková (ort i Tjeckien, Plzeň), 
 Buková (ort i Tjeckien, Olomouc), 

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar